Пётр Петрович Коваленко:
 Коваленко, Пётр Петрович (1942—1993) — советский спортсмен, МСМК (прыжки на лыжах с трамплина).
 Коваленко, Пётр Петрович (1919—2008) — советский хирург, лауреат Государственной премии СССР.